Несокрушимый — название ряда объектов:

 Несокрушимый — российский фильм 2018 года
 «Несокрушимый» — советский эсминец проекта 56

См. также